Prva hrvatska muška košarkaška liga (Prva muška liga) je svoje peto izdanje imala u sezoni 2021./22., te je predstavljala ligu drugog stupnja hrvatskog košarkaškog prvenstva za muškarce.  
Sudjelovalo je 12 klubova, a prvak lige nakon doigravanja, ujedno i najbolja momčad ligaškog dijela je "Dinamo" iz Zagreba.

Sustav natjecanja  
U ligi sudjeluje 12 klubova, aliga se igra kroz nekoliko faza 
 "Regularni dio" - 12 klubova igra dvokružnu ligu (22 kola) 
 "Liga za prvaka" - prvih 6 klubova iz "Regularnog dijela" - igraju dvokružnu ligu (10 kola), svi rezultati iz "Regularnog dijela" se prenose 
 "Liga za ostanak" - klubovi od 7. do 12. mjesta iz "Regularnog dijela" - igraju dvokružnu ligu (10 kola), svi rezultati iz "Regularnog dijela" se prenose 
 "Doigravanje za prvaka" - igraju prve dvije momčadi iz "Lige za prvaka" te se igra nba dvije pobjede 
 "Kvalifikacije za Premijer ligu" - igraju drugoplasirana momčad iz "Doigravanja za prvaka" te jedanaesto plasirana momčad iz "Premijer lige"

Sudionici 

 
 

 Amfora - Makarska 
 Bosco, Zagreb 
 Dinamo, Zagreb 
 Dubrovnik, Dubrovnik 
 Hermes Analitica, Zagreb 
 Jazine Arbanasi, Zadar 
 Kvarner 2010, Rijeka 
 Medveščak - Zagreb 
 Omiš Čagalj Tours, Omiš 
 Ribola Kaštela, Kaštel Sućurac, Kaštela 
 Samobor, Samobor 
 Zagreb, Zagreb  (počeli kao Zapruđe)

Rezultati i ljkestvice

Regularni dio

Liga za prvaka

Liga za ostanak

Doigravanje za prvaka 
 - domaća utakmica za klub1 
 - gostujuća utakmica za klub1

Kvalifikacije za Premijer ligu  
Igrano 20. i 23. svibnja 2022. godine. Igrali 11.-plasirani klub Premijer lige i doprvak Prve lige, na ukupnu koš-razliku.  

 - domaća utakmica za klub1 
 - gostujuća utakmica za klub1

"Bosco" izborio ulazak u Premijer ligu

Povezani članci 
 Prva muška košarkaška liga 
 Druga liga 2021./22. 
 Kup Krešimira Ćosića 2021./22.

Vanjske poveznice 
 hks-cbf.hr, Hrvatski košarkaški savez 
 hks-cbf.hr, Prva muška liga 
 hks-cbf.hr, Prva muška liga (kategorija) 
 arhiva.hks-cbf.hr, Prva muška liga 
 basketball.hr, Prva muška liga 
 ksz-zagreb.hr, Prva liga

Izvori 
 hks-cbf.hr, Statistika / Prva muška liga 2021-22 / Regularni dio / Standings, pristupljeno 18. lipnja 2022. 
 hks-cbf.hr, Statistika / Prva muška liga 2021-22 / Regularni dio / Standings, wayback arhiva od 18. lipnja 2022. 
 hks-cbf.hr, Statistika / Prva muška liga 2021-22 / Liga za prvaka / Standings, pristupljeno 18. lipnja 2022. 
 hks-cbf.hr, Statistika / Prva muška liga 2021-22 / Liga za prvaka / Standings, wayback arhiva od 18. lipnja 2022. 
 hks-cbf.hr, Statistika / Prva muška liga 2021-22 / Liga za ostanak / Standings, pristupljeno 18. lipnja 2022. 
 hks-cbf.hr, Statistika / Prva muška liga 2021-22 / Liga za ostanak / Standings, wayback arhiva od 18. lipnja 2022. 
 hks-cbf.hr, Statistika / Prva muška liga 2021-22 / Schedule, pristupljeno 18. lipnja 2022. 
 ksz-zagreb.hr, ''Prva liga - Regularni dio - 2021./22., pristupljeno 18. lipnja 2022. 
 ksz-zagreb.hr, ''Prva liga - Regularni dio - 2021./22., wayback arhiva od 18. lipnja 2022. 
 ksz-zagreb.hr, ''Prva liga - Liga za prvaka - 2021./22., pristupljeno 18. lipnja 2022. 
 ksz-zagreb.hr, ''Prva liga - Liga za prvaka - 2021./22., wayback arhiva od 18. lipnja 2022. 
 ksz-zagreb.hr, ''Prva liga - Liga za ostanak - 2021./22., pristupljeno 18. lipnja 2022. 
 ksz-zagreb.hr, ''Prva liga - Liga za ostanak - 2021./22., wayback arhiva od 18. lipnja 2022. 
  eurobasket.com, Prva Hrvatska Košarkaška Liga (2021-2022), pristupljeno 18. lipnja 2022. 
  eurobasket.com, Prva Liga Full Schedule (2021-2022), preuzeto 18. lipnja 2022. 
 rezultati.com, Košarka -> Hrvatska -> Prva liga -> 2021/2022, pristupljeno 18. lipnja 2022. 
  sofascore.com, Prva muška liga - 21/22, pristupljeno 18. lipnja 2022. 
  

2020-21
m-2-prva
2021-22